

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Olivier Lebleu, (1966- ),  est un écrivain français ;
  (1879-1962), général français ;
 Philippe Lebleu, (1804-1891), est un homme politique français ;

 Juliette Fidon-Lebleu, (1996-), joueuse française de volley-ball ;

Bande dessinée
 Guy Lebleu ou encore Allô D.M.A. est une série d'aventures créée par Jean-Michel Charlie

Homonymie
Homonymie de patronyme